Roudet ist der Familienname folgender Personen:

Juliette Roudet, französische Schauspielerin
Sébastien Roudet (* 1961), französischer Fußballspieler